Molekulska formula -{C6H9NO6}- se može odnositi na:

 Izosorbid mononitrat
 Karboksiglutaminska kiselina
 Nitrilotrisirćetna kiselina